

Storia Romana 
Mucio Scevola o Muzio Scevola è il nome di diversi personaggi della storia romana. Di alcuni di questi il praenomen era Publio, di altri Quinto, mentre il più celebre si chiamava Gaio.

 Gaio Muzio Scevola – protagonista di una nota leggenda romana, secondo cui mise sul fuoco la mano che non era stata in grado di assassinare l'etrusco Porsenna
 Publio Mucio Scevola – console nel 175 a.C. e figlio di Quinto Mucio Scevola (pretore nel 215 a.C.)
 Publio Mucio Scevola – console nel 133 a.C., anno dell'assassinio del tribuno della plebe Tiberio Gracco
 Quinto Mucio Scevola – pretore nel 215 a.C., poi governatore della Sardegna
 Quinto Mucio Scevola – console nel 174 a.C., probabilmente figlio dell'omonimo pretore del 215 a.C., da cui avrebbe ereditato il nome
 Quinto Mucio Scevola "l'Augure" (159-88 a.C.) – esperto di diritto, governatore nelle province d'Asia, nonché maestro di Cicerone, era figlio dell'omonimo console del 174 a.C. e fu console nel 117 a.C.
 Quinto Mucio Scevola "il Pontefice" (...-82 a.C.) – console nel 95 a.C., insigne giurista, era cugino di Quinto Mucio Scevola detto "l'Augure"

Musica 
 Muzio Scevola – opera di Filippo Amadei, Giovanni Bononcini e Georg Friedrich Händel